Giorgos Papandreou (1888-1968), Grieks politicus, premier 1944-1945, 1963, 1964-1965
 Giorgos Papandreou (1952), diens kleinzoon, Grieks politicus, premier 2009-2011